Санкт-Мориц — топоним в Швейцарии:
 Санкт-Мориц — коммуна.
 Санкт-Мориц — озеро.